Die Comarca Vall d’Albaida ist eine der 16 Comarcas in der Provinz Valencia der Valencianischen Gemeinschaft.

Die im Süden gelegene Comarca umfasst 34 Gemeinden auf einer Fläche von  km².

Gemeinden 

Comarca in der Provinz Valencia